Lukáš Vantuch (né le  à Jihlava, en Tchécoslovaquie (aujourd’hui ville de République tchèque)) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Hitmen de Calgary || LHOu ||68 ||4 ||15 ||19 ||70 ||13 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2006-2007 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||58 ||6 ||15 ||21 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||37 ||3 ||1 ||4 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||29 ||3 ||3 ||6 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||29 ||1 ||4 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||30 || 3 || 3 || 6 || 12 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2011-2012 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||52 || 9 || 5 || 14 || 79 || 11 || 4 || 2 || 6 || 20
|-
|rowspan="2"|2012-2013 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 31|| 1|| 4|| 5|| 26||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HC Sparta Prague || Extraliga ||5 || 0||1 || 1|| 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || EV Landshut || DEL 2 || 53 || 17 || 32 || 49 || 68 || 14 || 5 || 7  || 12 || 55
|-
|2014-2015 || EV Landshut || DEL 2 ||6 ||0 || 3|| 3|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Hradec Králové || Extraliga ||25  || 5 || 1 || 6 || 42 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|rowspan="2"|2015-2016 || HC Litvínov || Extraliga || 10 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Hradec Králové || Extraliga || 22 || 1 || 1 || 2 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 43
|-
|2016-2017 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||47 || 4 || 7 || 11 || 26 || 16 || 1 || 4 || 5 || 28
|-
|rowspan="2"|2017-2018 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 29 || 0|| 2||2 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Piráti Chomutov || Extraliga || 5 || 1|| 1|| 2||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Piráti Chomutov || Extraliga || 48 || 5|| 15|| 20|| 42||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 ||  ETC Crimmitschau || DEL 2 || 32|| 4||11 || 15 || 42||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || ETC Crimmitschau || DEL 2 || 22|| 10||11 || 21 || 18||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Jihlava
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du EV Landshut
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Litvínov
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace